Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek po výhrách ve dvou kolech. Obhájkyní titulu byla polská hráčka Agnieszka Radwańská, která ve čtvrtfinále podlehla turnajové dvojce Simoně Halepové z Rumunska.
 
V semifinále utržila teprve druhou porážku v sezóně světová jednička Serena Williamsová poté, co ji přehrála 18letá teenagerka Bencicová. Švýcarka se stala nejmladší hráčkou, která porazila Williamsovou od Turnaje mistryň 2004, na kterém Američanka podlehla tehdy 17leté Marii Šarapovové.

Vítězkou se stala nenasazená Švýcarka Belinda Bencicová, jež ve finále zdolala rumunskou světovou trojku Simonu Halepovou, která ve třetím setu za stavu 0–3 zápas skrečovala. Vyčerpaná Rumunka byla ošetřována a po ukončení zápasu sdělila: „Už jsem dál nemohla. Hodně jsem se snažila, ale nešlo to.“

V probíhající sezóně si Bencicová připsala, po červnovém AEGON International 2015, druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. V následné pondělní aktualizaci ze 17. srpna 2015 se posunula z 20. příčky na kariérní maximu, když jí patřilo 12. místo. Přeskočením Timey Bacsinszké se také poprvé stala švýcarskou jedničkou.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2015